Мечи Кадисии (, «каус ан-наср», Арка Победы) — пара триумфальных арок, расположенных в Багдаде (Ирак). Арки были возведены в конце 1980-х годов и символизировали провозглашённую Саддамом Хусейном победу Ирака в ирано-иракской войне. Мечи Кадисии являются одной из главных достопримечательностей Багдада.

История 

Реконструкция парка Заура в центре Багдада была начата в 1986 году, в самый разгар войны с Ираном. Проект включал в себя большую площадь для проведения военных парадов, вход и выход с которой были отмечены двумя одинаковыми арками. Арки проектировались иракским скульптором Адилем Камилем на основе наброска, сделанного Саддамом Хусейном. После смерти Камиля в 1987 году проектирование перешло к Мохаммеду Гани. Арки были произведены международным консорциумом, возглавляемым немецкой компанией «H+H Metalform».

Церемония открытия комплекса состоялась 8 августа 1989 года, ровно через год после объявления Хусейном прекращения огня в войне с Ираном. Официальное название арок — Мечи Кадисии, в память о сражении при Кадисии (636), в котором арабы разгромили персов. Кроме того, арки часто называют Руками Победы, поскольку они посвящены провозглашённой официальным иракским режимом победе над Ираном. На площади находится большая трибуна, с которой Саддам Хусейн принимал военные парады. Под трибуной располагался музей вещей, подаренных Хусейну простыми иракцами.

Во время планирования воздушной фазы операции «Буря в пустыне» генерал Норман Шварцкопф предлагал уничтожить арки, чтобы деморализовать иракский режим и продемонстрировать простым иракцам его уязвимость. Но по рекомендации военных юристов арки были вычеркнуты из списка целей как объекты большого культурного значения.

Описание 
Основание арки составляют поднимающиеся из земли бронзовые руки, держащие мечи. Мечи соприкасаются друг с другом на высоте около 40 метров, в этом месте установлен небольшой флагшток, на котором обычно развевался иракский флаг.

Вес каждого меча — 24 тонны, длина — около 43 метров. Мечи выполнены из нержавеющей стали, были произведены в Ираке, причём с частичным использованием металла иранского оружия и военной техники, захваченной в ходе войны.

Руки изготовлены из бронзы в литейной Морриса Сингера (Великобритания). Дизайн кистей рук выполнен Адилем Камилем на основе фотографий и гипсовых слепков кистей Саддама Хусейна. На больших пальцах рук имеется отпечаток, скопированный с подлинного отпечатка большого пальца Саддама Хусейна, взятого лично Мохаммедом Гани. На каждом из бетонных цоколей в основании арки лежат около 2,5 тысяч захваченных иранских касок. Некоторые из касок пробиты пулями, причём, по всей видимости, это было сделано преднамеренно, а не произошло в бою.

Иракская война 

Арки не пострадали в ходе вторжения коалиционных войск в Ирак в 2003 году. После окончания активной фазы боевых действий они вместе с площадью оказались на территории «зелёной зоны» Багдада — места расположения переходной американской администрации, а после передачи власти иракцам — высшего руководства страны. «Зелёная зона» является наиболее охраняемым местом в Ираке, и арки защищены от терактов. После падения Багдада на их основаниях американскими солдатами были сделаны разнообразные граффити. Площадь стала местом паломничества солдат коалиционных войск в Багдаде, желающих сфотографироваться возле монумента.

20 февраля 2007 года по распоряжению иракского премьер-министра Нури аль-Малики начался демонтаж Мечей Кадисии. Иракские власти считали необходимым уничтожить памятник как наследие мрачной эпохи Саддама Хусейна. На следующий день процесс сноса был остановлен после вмешательства американского посла в Ираке Залмая Халилзада. По всей видимости, американскую сторону беспокоила возможность обострения продолжающегося суннитско-шиитского конфликта после уничтожения памятника, символизирующего период суннитского правления в стране. Правительство отменило планы по сносу.

В феврале 2011 года иракские власти начали реставрацию памятника в знак примирения в стране, опасаясь протестов, возникших в других странах на фоне Арабской весны
.

Примечания

Ссылки 
 The Daily Telegraph: Найдены пальцы Саддама
 Статья Newsweek о начале сноса монумента 

Памятники Ирака
Достопримечательности Багдада
Триумфальные арки